Ruckhäberle ist der Familienname folgender Personen:
Christoph Ruckhäberle (* 1972), deutscher Maler
Hans-Joachim Ruckhäberle (1947–2017), deutscher Theaterregisseur und Dramaturg
Siehe auch:

 Moritz Ruckhaeberle (1881–1959), Schweizer Kaufmann, Schauspieler und Bühnenautor